32-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 13 февраля 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал датский велогонщик Магнус Корт Нильсен из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 17 команд: 6 команд категории UCI WorldTeam, 9 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 118 гонщиков. До финиша доехали 109 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2017  на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2017 году
Февраль 2017 года